«Лаймтаун» () - сериал от Facebook Watch c элементами триллера и детектива. Премьера состоялась 16 октября 2019 года.

16 января 2020 года Facebook Watch закрыл телесериал после одного сезона

Сюжет 
Журналистка пытается выяснить, что случилось с тремя сотнями людей, бесследно пропавшими из небольшого исследовательского сообщества Лаймтаун в штате Теннесси.

Актёры и персонажи

Основной состав

Второстепенный состав

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Производство

Отзывы критиков

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США, запущенные в 2019 году